Паркс ( или Parkes) — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Паркс, Аарон (род. 1994) — американский баскетболист.
 Паркс, Алисия (род. 2000) — американская профессиональная теннисистка. 
 Паркс, Александр (1813—1890) — английский изобретатель и металлург.
 Паркс, Варни (1859—1935) — австралийский государственный деятель и архитектор.
 Паркс, Генри (1815—1896) — австралийский государственный деятель.
 Паркс, Грег (1967—2015) — канадский хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере (1994).
 Паркс, Джеймс (род. 1968) — американский и канадский актёр.
 Паркс, Джерард (1924—2014) — канадский актёр.
 Паркс, Дэн (род. 1978) — шотландский регбист.
 Паркс, Китон (род. 1997) — американский футболист.
 Паркс, Кобден (1892—1978) — австралийский государственный деятель и архитектор.
 Паркс, Кристофер Джей (более известен под псевдонимом Абисс; род. 1973) — американский профессиональный реслер.
 Паркс, Ларри (1914—1975) — американский актёр.
 Паркс, Майк (1931—1977) — британский автогонщик.
 
 Паркс, Макси (1951) — американский легкоатлет.
 Паркс, Роза (1913—2005) — американская общественная деятельница.
 Паркс, Руперт (род. 1972) — американский музыкальный продюсер, диджей, кинокомпозитор.
 Паркс, Терелл (род. 1991) — американский баскетболист.
 Паркс, Тони (род. 1949) — английский футболист и тренер.
 Паркс, Тони (род. 1963) — английский футболист и тренер.
 Паркс, Тревин (род. 1991) — американский баскетболист.
 Паркс, Уильям (1868—1936) — канадский геолог и палеонтолог.
 Паркс, Уинстон (род. 1981) — коста-риканский футболист.
 Паркс, Уолтер (род. 1951) — американский кинопродюсер, сценарист.
 Паркс, Фредерик (1885—1945) — британский боксёр.
 Паркс, Чероки (род. 1972) — американский баскетболист.

Прочее 
 Замок Паркс — один из замков Ирландии, расположен в графстве Литрим.
 (5585) Паркс — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к тёмному спектральному классу C.